Појам Лудвиг III може да се односи на:
 Луј III (краљ Француске), краљ Француске од 879. до 882. године
 Луј III Слепи, краљ Провансе (од 887), краљ Италије (од 900) и цар Светог римског царства (од 901. до 905)
 Луј III Анжујски
 Лудвиг III, велики војвода од Хесена и Рајне
 Лудвиг III Палатинатски, гроф Палатината
 Лудвиг III Баварски, краљ Баварске